Владимир Вакар:
 Вакар, Владимир Анатольевич (1900—1971) — советский учёный-геолог, профессор
 Вакар, Владимир Викторович (1878—1926) — адвокат, известный революционный и общественный деятель.